Далмация може да се отнася за:

 Далмация - историко-географска област на източното крайбрежие на Адриатическо море
 Далмация (римска провинция)
 Далмация (тема)
 Кралство Далмация